КПЛ может означать:

 Казахстанская Премьер-Лига — футбольное соревнование.
 Киево-Печерская Лавра
 Коммунистическая партия Латвии
 Коммунистическая партия Литвы
 Коммунистическая партия Люксембурга
 Кран плавучий — универсальное обозначение речных плавучих кранов общего назначения, выпускаемых в СССР с 50-х годов
 Крымская Премьер-Лига — футбольное соревнование, основанное и проводимое под эгидой УЕФА с 2015 года